Mäuseturm bezeichnet Bauwerke in

Deutschland:
 den Binger Mäuseturm, einen ehemaligen Wehr- und Wachturm bei Bingen am Rhein
 Mäuseturm (Freudental) im Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 den Mäuseturm (Holzerode), Ruine einer ehemaligen Kirche bei Holzerode, Landkreis Göttingen
 den Mäuseturm (Höxter), Wartturm der ehemaligen Landwehr auf dem Räuschenberg in Höxter
 das Molenfeuer Überseehafen Süd, einen kleinen Leuchtturm im Hafengebiet der Stadt Bremen
 den Bergfried der Burg Gröbzig (Anhalt)
 den Bergerturm bei Markwerben, einen Aussichtsturm
 Mäuseturm (Obermarsberg), Westfalen
 das Schöpfwerk bei Prester, im Volksmund ein Gebäude des Wasserwerkes Buckau an der Elbe in Magdeburg
 den Mäuseturm (Radebeul), einen heute ruinösen Aussichtsturm des Bilz-Sanatoriums in Radebeul

Polen:
 Mysia Wieża der Burgruine Kruschwitz in Kruszwica